Bazarchay kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Gorayk', ort, Siunik,

Azerbajdzjan 

 Vorotan, 

Robotskapade Armenienförgreningar